Klingsor von Ungerlant 13. századi csillagjós és költő
 Klingsor erdélyi szász irodalmi folyóirat (1929–1934)
 9511 Klingsor kisbolygó